Variant de nom, vegeu:
 Ignasi
Ignasi d'Antioquia
Sant Ignasi de Loiola
Ignasi d'Antioquia, un dels pares eclesiàstics al segle I
Ignasi de Constantinoble, arquebisbe de Nicea
Ignasi I de Constantinoble Patriarca de Constantinoble 847- 25 de deseembre del 858 i 867-23 d'octubre del 877) 
Ignasi Iconòmac, escriptor romà d'Orient 
Ignasi de Selíbria, escriptor romà d'Orient, metropolità de Selíbria 
Ignasi de Xantopuli, monjo del monestir de Xanthopuli
 Egnasi
Egnaci o Ignaci (Egnatius), líder dels samnites a la tercera guerra samnita 
Mari Egnaci o Mari Ignaci, líders dels aliats italians a la guerra social
Egnaci o Ignaci, militar romà